Primislaus ist der Name folgender Personen:

 Primislaus I. (Glogau-Sprottau) (auch: Primislaus von Steinau; * zwischen 1265 und 1271; † 1289), Herzog von Sprottau und Steinau
 Primislaus II. (Glogau) (* 1301/1308; † 1331), von 1309 bis 1312 gemeinsam mit seinen vier Brüdern Herzog von Glogau und Herr von Großpolen
 Primislaus (Ratibor) (* 1258; † 1306), Herzog von Ratibor
 Przemislaus II. (Teschen) (auch Primislaus II.; * um 1420; † 1477), Herzog von Teschen und ab 1460 Herzog von Glogau

Siehe auch:
 Przemislaus, Přemysl